Cheung Kong Holdings Limited est un conglomérat sous forme d'holdings basé à Hong Kong. Il est dirigé par Li Ka-shing.

Notes et références

Voir aussi 
 Hégémonie de l'immobilier à Hong Kong

Société cotée au HKEX
Promoteur foncier à Hong Kong